Rimpatriati dall'Albania (Italia)
Rimpatriati dall'Albania (Egitto)